Сезон 1983/84 — 53-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании, а также 85-й год со дня основания футбольного клуба.

Состав команды 
Капитаном команды стал Тенте Санчес, вице-капитан — Диего Марадона.

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Вратари

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Защитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Полузащитники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти

Хет-трики

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Суперкубок Испании

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Кубок испанской лиги

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Кубок обладателей кубков УЕФА

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Примечания 

1983/1984
Барселона